Brunetti é um sobrenome/apelido de origem italiana (de Pisa) que pode referir-se a:
Pessoas
 Angelo Brunetti (1800-1849), político italiano
Argentina Brunetti (1907—2005), atriz e escritora argentina. 
August Brunetti-Pisano (1870-1943), compositor austríaco.
 César Brunetti (1948-2015), compositor brasileiro
Enrico Adelelmo Brunetti (1862-1927), entomólogo e músico britânico.
Enrique Brunetti (1928-1992), centroocampista argentino.
Gaetano Brunetti, ou Cayetano Brunetti (1744-1798), compositor italiano ao serviço da corte espanhola.
Ivan Brunetti (n. 1967), desenhador de banda desenhada norte-americano.
Octavio Brunetti (século XXI), pianista argentino.
Paulo Brunetti (n. 1973), ator argentino. 
Susana Brunetti (1941-1974), atriz  argentina.

Ficção
 Comissário Guido Brunetti: protagonista da série de novelas policiais de Donna Leon.

Sobrenomes da língua italiana